Holland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Holland Historic District (Michigan), ID-Nr. 83000889
 Holland Historic District (Virginia), ID-Nr. 95000600